Satans Kingdom peut désigner :
 Satans Kingdom (Massachusetts)
 Satans Kingdom (Vermont)